Die Campeonato Internacional de Tênis de Santos 2013 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. April 2013 in Santos, Brasilien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. April bis 15. April statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Rui Machado
 Máximo González
 Bastian Trinker
 Stefano Travaglia

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 65 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Santos